23  — может означать:

 23 (число) — натуральное число между 22 и 24.
 23 год — невисокосный год григорианского календаря.
 23 год до н. э.

В астрономии
 NGC 23 — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Пегас.

В кино
 23 — немецкий фильм 1998 года о молодом хакере 
 Роковое число 23 — американский фильм 2007 года 

В музыке
 23 (Blonde Redhead) — 7-й студийный альбом 2007 года американской инди-рок-группы Blonde Redhead.
 23 (Rythem album) — 3-й альбом  японского дуэта Rythem
 «23» — песня Jimmy Eat World с альбома 2004 года Futures
 23 (EP) —  второй диск EP, выпущенный австралийской группой The Silents
 23 (Bushido & Sido album) — альбом немецкого реп-дуэта 23, состоящего из Bushido и Sido